Сигер может означать:

 Сигер Брабантский (1240—1284) — французский философ
 Сигер, Алан (1888—1916) — американский поэт
 Сигер, Боб (род. 1945) — американский рок-музыкант и автор песен
 Сигер, Генри Роджерс (1870—1930) — американский экономист
 Сигер, Кайл (род. 1987) — американский бейсболист
 Сигер, Келли — американская кёрлингистка
 Сигер, Пит (1919—2014) — американский фолк-певец
 Сигер, Рут Кроуфорд (1901—1953) — американский композитор
 Сигер, Чарльз (1886—1979) — музыковед, композитор

 Сигер () — коммуна во Франции